Das Continental Airlines London Masters 1990 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1989/90. Die einzelnen Spiele wurden verteilt über die ganze Saison ab Oktober 1989 im Hotel Café Royal in Londons West End ausgetragen. Dort fand auch am 15. Mai 1990 das Endspiel statt.

Zwei Wochen nachdem er zum ersten Mal Weltmeister geworden war, stand Stephen Hendry im Endspiel des London Masters. Es kam zur Wiederholung des Vorjahresfinals gegen John Parrott. Und wie 1989 gewann auch diesmal der Schotte mit 4:2.

Preisgeld 
Nach der Erstauflage im Vorjahr wurde das Preisgeld um 50 % erhöht. Je 3.500 £ bekamen die vier Verlierer der Auftaktspiele als Antrittsprämie. Um 5.000 £ stieg die Siegprämie und um 2.500 bzw. 1.500 £ die Prämien für die weiteren Plätze.

Finalrunde 
An dem Turnier nahmen die Top 4 der Weltrangliste und vier weitere Spieler aus den Top 16 teil. Sie spielten in drei Runden ein Ausscheidungsturnier gegeneinander, an dessen Ende der Sieger ermittelt wurde. Alle Partien inklusive Finale wurden im Modus Best-of 7 gespielt.

Finale 
Obwohl Stephen Hendry erst seit zwei Jahren zur absoluten Weltspitze gehörte, hatte er gegen den Weltranglistenzweiten John Parrott eine Matchbilanz von 6:2. Schon im Vorjahr hatte er an selber Stelle gegen den Engländer mit 4:2 gewonnen. Wie im Vorjahr holte Hendry den ersten Frame, bis zum 2:2 blieb die Partie aber ausgeglichen. Dann ging der Schotte wieder mit 3:2 in Führung  und mit dem Rücken zur Wand konnte Parrott nichts mehr dagegensetzen und verlor erneut mit 2:4. Für Hendry war es in einer extrem erfolgreichen Saison das zehnte Finale gewesen und der London-Masters-Sieg war sein siebter Titel und der 16. Titel in seiner bisherigen Karriere.

Century-Breaks 
5 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im Verlauf des Turniers erzielt. Den beiden Finalisten Stephen Hendry und John Parrott gelangen jeweils zwei, jedoch keines im Finale. Ein Break mit 137 Punkten erzielte Mike Hallett bei seiner 1:4-Niederlage gegen Parrott in Runde 1. Mit der Prämie für das höchste Break von 3.500 £ verdoppelte er aber immerhin seinen Turnierertrag.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1989
Snookerveranstaltung 1990
1990